hrabstwo Tipton (ang. Tipton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Tipton (ang. Tipton County) w USA, w stanie Tennessee